Ludwig Zeerleder ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Zeerleder (I.) (1727–1792), Schweizer Drogist und Bankier 
 Ludwig Zeerleder (II.) (1772–1840), Schweizer Bankier und Politiker